Serres heißen folgende geographische Objekte:
 Serres (Regionalbezirk), ein Regionalbezirk der Region Zentralmakedonien, Griechenland
Stadt in Griechenland:
 Serres (Griechenland) in der Region Makedonien
Gemeinden in Frankreich:
 Serres (Aude) im Département Aude
 Serres (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
 Serres (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Serres-Castet im Département Pyrénées-Atlantiques
 Serres-et-Montguyard im Département Dordogne
 Serres-Gaston im Département Landes
 Serres-Morlaàs im Département Pyrénées-Atlantiques
 Serres-Sainte-Marie im Département Pyrénées-Atlantiques
 Serres-sur-Arget im Département Ariège
Gemeindeteile:
 Serres (Wiernsheim), Ortsteil von Wiernsheim, Baden-Württemberg

Serres ist der Familienname folgender Personen:
 Camille de Serres-Rainville (* 1995), kanadische Shorttrackerin
 Dominic Serres (1722–1793), französisch-britischer Marinemaler
 Étienne Serres (1786–1868), französischer Arzt und Embryologe
 Günther Serres (1910–1981), deutscher Politiker
 Jean-Charles Serres (1893–1968), französischer Botschafter
 John Thomas Serres (1759–1825), britischer Marinemaler
 Lorenzo Serres (* 1998), französischer Mountainbiker 
 Louis de Serres (1864–1942), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Michel Serres (1930–2019), französischer Philosoph
 Olivia Serres (1772–1834), britische Schriftstellerin und Malerin
 Olivier de Serres (1539–1619), französischer Autor, Bodenkundler, Agronom und Agrarreformer
 Patrice Serres (* 1946), französischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Serre